Бетью́н, Би́тун () — английская фамилия. Известные носители:

 Бетьюн, Зина (1945—2012) — американская актриса, танцовщица и хореограф.
 Бетьюн, Норман (1890—1939) — канадский хирург, новатор в хирургии и в методах организации помощи раненым на поле боя.

Примечания